Tisztségnév
A latin papa nyomán kialakult tisztségnév illeti meg a következő keresztény vezetőket:
 római pápa, a római katolikus egyház feje
 kopt pápa (alexandriai pápának is nevezik), a kopt ortodox egyház feje
 alexandriai pátriárka (alexandriai pápának is nevezik), az afrikai görög ortodox egyház feje, akinek a hivatalos címében  – Ő isteni kegyelme, Alexandria nagy városának, Líbiának, Pentapolisznak, Etiópiának, egész Egyiptomnak és egész Afrikának pápája és pátriárkája, az atyák atyja, a pásztorok pásztora, a prelátusok prelátusa, a tizenharmadik apostol, az ökumené bírája – szintén szerepel a pápa szó.

Helynév
 Pápa, város Veszprém megyében;